Macrobius ist ein auffallender Einschlagkrater nordwestlich des Mare Crisium im nordöstlichen Quadranten des Erdmondes. Er liegt am südöstlichen Ufer des Lacus Bonitatis, eines kleineren Mondmeeres. Der deutlich kleinere Krater Tisserand schließt sich im Osten an.

Der äußere Kraterwall von Macrobius zeigt eine stark terrassierte Struktur mit einigen Geröllhalden auf den oberen Ebenen. Auf der Westseite überdeckt der kleine Satellitenkrater 'Macrobius C' den Kraterrand, der aber darüber hinaus kaum Abnutzungserscheinungen aufweist. In der Mitte des Kraterbodens erhebt sich ein zentraler Bergkomplex. Der relative ebene Boden weist ansonsten nur noch im Westen eine niedrige Hügelkette auf.

Folgende Nebenkrater von Macrobius haben zwischenzeitlich durch die IAU einen eigenen Namen zugewiesen bekommen:

 Macrobius A – siehe Krater Carmichael.
 Macrobius B – siehe Krater Hill.
 Macrobius D – siehe Krater Fredholm.
 Macrobius L – siehe Krater Esclangon.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Krater Macrobius im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)